Russula depallens (botanische Pilzbezeichnung) steht für folgende Täublingsarten:

 Verblassender Täubling (Russula exalbicans (Pers.) Melzer & Zvára 1927)
 Purpurschwarzer Täubling (Russula atropurpurea) (Krombh.) Britzelm. 1893, Syn.: Russula depallens var. atropurpurea  (Krombh.) Melzer & Zvára (1927)
 Orangeroter Graustiel-Täubling (Russula decolorans) Fr.